José María Escrivá puede hacer referencia a:
 José María Escrivá de Romaní y Dusay (1825-1890), marqués de Monistrol.
 Josemaría Escrivá de Balaguer (1902-1975), fundador del Opus Dei.